Der Kommissar – singolo del cantante austriaco Falco
Der Kommissar – serie televisiva tedesca del 1969-75